The Outsiders — четвёртый студийный альбом американского кантри-певца Эрика Чёрча, изданный 11 февраля 2014 года на студии EMI Nashville, диск возглавил американские хит-парады Billboard 200 и Top Country Albums и канадский чарт Canadian Albums Chart. Первого марта с тиражом в 288,000 копий в дебютную неделю стал № 1 в США. Troubadour стал 2-м в карьере певца диском, возглавлявшим основной американский хит-парад Billboard 200 и 2-м его № 1 в чарте Top Country Albums.
Во вторую неделю релиза тираж составил 74,000 (и альбом переместился на № 2). К марту 2014 года общий тираж в США составил 476,000 копий.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, American Songwriter, Country Weekly, Entertainment Weekly, Spin, USA Today. По словам главного редактора русской версии журнала Rolling Stone: «… в этом кантри-шедевре Эрик Чёрч сгущает краски почти до нуара».
В 2014 году альбом The Outsiders был номинирован на премию Грэмми в категории Лучший кантри-альбом.

Также в 2014 году Чёрч выступал вместе с рок-гитаристкой и певицей Лиззи Хейл на музыкальном фестивале СМТ, и спел с ней дуэтом свою песню «That’s Damn Rock & Roll» на церемонии вручения музыкальной премии СМТ.

Коммерческий успех 
В первую неделю релиза было продано 288,000 копий альбмоа в США и он дебютировал на первых местах в американских хит-парадах Billboard 200 и Top Country Albums. Он стал вторым диском Чёрча, побывавшем на вершине чарта и лучшей продажей дебютной недели для кантри-альбома впервые после Crash My Party певца Luke Bryan. Во вторую неделю релиза альбом ушёл на второе место с тиражом 74,000 копий.

К июлю 2015 года тираж достиг 1 млн копий, а к апрелю 2017 превысил 1,240,200 копий в США. 29 апреля 2019 года альбом был сертифицирован в 2-кр. платиновом статусе ассоциацией RIAA за тираж в 2 млн копий (продажи плюс стриминг).

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сингл

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Eric Church — The Outsiders (Official Audio)
 Eric Church — Give Me Back My Hometown (Official Video)
 Eric Church ft Lzzy Hale — That's Damn Rock & Roll (на CMT Music Awards) (и на CMAFest 2014)

Кантри-альбомы
Альбомы EMI Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы США
Альбомы Эрика Чёрча